Эммануил Ильич Адирович (род. 24 августа 1915 — 10 сентября 1973) — советский физик-теоретик в области физики твердого тела, доктор физико-математических наук, член АН УзССР. Автор более 200 научных работ.

Биография 
Родился 24 августа 1915 года в Мелитополе. В 1940 году окончил Московский государственный университет. После этого в течение 22-х лет работал в Физическом институте имени П. Н. Лебедева АН СССР. В 1949 году получил степень доктора физико-математических наук. С 1963 года являлся профессором Физико-технического института АН УзССР.

Умер 10 сентября 1973 года в Ташкенте. Похоронен на Боткинском кладбище.

Исследования 
Является одним из основателей зонной теории люминесценции кристаллов и диэлектрической электроники, предсказал и открыл явление «холодной вспышки», построил теорию оптронов и оптронных цепей, открыл эффекты аномально больших фотонапряжений и аномально больших фотомагнитных напряжений в полупроводниковых плёнках, получил точное решение задачи об эмиссионных токах в диэлектрике при термоэлектронной и автоэлектронной эмиссии из металла.

Примечания

Литература 
 Кумок В. Н, Воловник С. В. Евреи Мелитополя. — Т. 1. — Мелитополь: ООО «Издательский дом МГТ», 2012. — С. 509.

Ссылки 
 Адирович Эммануил Ильич All-fisika.com
 Адирович Эммануил Ильич Мемориал памяти
 

Физики-теоретики СССР
Физики Узбекистана
Выпускники МГУ
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента